Nevrorthidae är en familj av insekter. Nevrorthidae ingår i ordningen nätvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Nevrorthidae 12 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nätvingar
Nevrorthidae